Cervières puede referirse a: 

 Cervières, comuna de Altos Alpes.
 Cervières, comuna de Loira.